Denumirea de Nevestino se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Nevestino, un sat în comuna Karnobat, regiunea Burgas;
 Nevestino, un sat în comuna Nevestino, regiunea Kiustendil;
 Nevestino, un sat în comuna Kărdjali, regiunea Kărdjali.